Ensley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ensley (Alabama)
 Ensley (Florida)
 Ensley (Kalifornien)
 Ensley Center (Michigan)
 Ensley Junction (Alabama)
 Ensley Township (Michigan)

Ensley ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Ensley (1910–1972), US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer